Карл Томас () — мужское личное имя.
 Карл Томас, князь Лёвенштейн-Вертгейм-Розенберг (1783—1849) — немецкий аристократ и австрийский военный.
 Карл Томас, князь Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфор (1714—1789) — 3-й князь Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфор (11 марта 1738 — 6 июня 1789).